Эгамбердыев — фамилия:

 Эгамбердыев, Исакджан — Герой Социалистического Труда, тракторист первой Наманганской МТС Наманганской области.
 Эгамбердыев, Кушбак — Герой Социалистического Труда, звеньевой колхоза «Победа» Бекабадского района Ташкентской области.